Vidlička může být:

 malá vidlice, zdrobnělina slova
 vidlička – část jídelního příboru
 vidlička (šachy) – taktický šachový prvek
 odvíčkovací vidlička – včelařský nástroj
 rybářská vidlička – rybářská potřeba

příjmení osob
 Vlastimil Vidlička – český fotbalista